

События 
Все даты приблизительны

 Начало эпохи античного искусства, длившейся 500 лет.
 Территорию Уэльса стали заселять кельтские племена кимров (кембрийцев).
 Предположительный конец периода формирования Самаведы.
 Начало промышленного изготовления оружия из металла и металлических орудий труда учёные относят к 1000 году до нашей эры.
 На территории современной Италии обитали племена лигуров, этрусков, италиков, латинян, сабинян.
 Окончание эпохи бронзы в Греции.
 Начало возникновения ряда рабовладельческих государств на территории Северной Индии, доминирующим религиозно-культурным фактором которых был индуизм.
 Смена республиканской формы правления (эпоха Судей) на монархическую в древнем Израиле по требованию народа.
 Ваном Кочосона, согласно корейской мифологии, становится Мунму.
 Примерно в это время жил Черченский человек.

См. также

Примечания